Първа македонска футболна лига 2008/09 е седемнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 3 август 2008 г. до 31 май 2009 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Македония Гьорче Петров.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
* Башкими се отказва от участие, непосредствено преди началото на сезона.

Бараж за оставане

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони